Julián Apraiz puede hacer referencia a:

Julián Apraiz Sáenz del Burgo (1848-1910), filólogo, arqueólogo y escritor español; o a
Julián Apraiz Arias (1876-1962), arquitecto, hijo del anterior.